Barabba, secondo tre dei quattro vangeli canonici, un criminale ebreo detenuto dai Romani a Gerusalemme negli stessi giorni della passione di Gesù
Barabba (Barabbas), romanzo del 1950 di Par Fabian Lagerkvist sul personaggio di Barabba
Barabbas, film britannico del 1935 diretto da James B. Sloan
Barabbas, film svedese del 1953 diretto da Alf Sjöberg
Barabbas, film per la televisione belga del 1964
Barabbas, film per la televisione del 2013

Pagine correlate 
Barabba (disambigua)
 Barrabas
 Barabas